

Musica 
 Barden – breve poema sinfonico di Jean Sibelius

Persone 
 Gary Barden – cantante e compositore britannico
 Jessica Barden – attrice britannica
 Ramses Barden – giocatore statunitense di football americano